Харачой:

 Харачой — село в Веденском районе Чечни.
 Харачой — река в Чечне и Дагестане, левый приток Хулхулау.
 Харачой — чеченский тейп, входит тукхум нохчмахкахой.